een voormalige New Yorkse krottenwijk, zie Five Points (New York)
 diverse plaatsen in de VS:
 Five Points (Alabama)
 Five Points (Florida)
 Five Points (North Carolina)
 Five Points (Ohio)